Яков Горский:
 Горский, Яков Григорьевич (1898—?) — деятель советских спецслужб.
 Горский, Яков Львович (1867—1935) — российский оперный певец (лирический тенор, затем баритон).